Oithona är ett släkte av kräftdjur som beskrevs av Baird 1843. Oithona ingår i familjen Oithonidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Hoppkräftor
Oithona